Coogan ist der Familienname folgender Personen:

 Jackie Coogan (1914–1984), US-amerikanischer Schauspieler
 Keith Coogan (* 1970), US-amerikanischer Schauspieler
 Michael D. Coogan (* 1942), US-amerikanischer Theologe und Hochschullehrer
 Richard Coogan (1914–2014), US-amerikanischer Schauspieler
 Rosemary Coogan (* 1991), nordirische Astrophysikerin
 Steve Coogan (* 1965), englischer Schauspieler und Komiker

Coogan bezeichnet:
 Coogan (Heftroman), eine Unterserie der Gespenster-Krimis

Siehe auch:
 Coogans großer Bluff